Полово́й член (пенис): 

 Мужской половой член
 Пенис у животных